Pseudoproscopia är ett släkte av insekter. Pseudoproscopia ingår i familjen Proscopiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hopprätvingar
Pseudoproscopia